Nieuwe Wereld (België) wordt in het Frans Nouveau Monde genoemd, een wijk van Moeskroen
Nouveau Monde (Frankrijk), een gehucht in het Noorderdepartement